Puchar Gordona Bennetta – samochodowy puchar ufundowany przez Gordona Bennetta w wyścigach samochodowych
 Puchar Gordona Bennetta – balonowy puchar ufundowany przez Gordona Bennetta w baloniarstwie
 Puchar Gordona Bennetta – żeglarski puchar ufundowany przez Gordona Bennetta w żeglarstwie
 Puchar Gordona Bennetta – lotniczy puchar ufundowany przez Gordona Bennetta w lotnictwie wręczany od 1909 roku